Торокоба има више значења:

 Торокоба (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Торокоба (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Торокоба (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику